Olaszország
San Maurizio d’Opaglio, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
San Maurizio Canavese, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
San Maurizio al Monastero Maggiore, templom Milánóban